Dickstein ist der Familienname folgender Personen:

 Morris Dickstein (1940–2021), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler, Literatur- und Filmkritiker 

Dickstein steht für:
 Dickstein, alter Name für einen Schliff von Brillanten, siehe Brillant #Die Entwicklung des Brillantschliffs

Siehe auch:
 Dicker Stein